Kuh-e Karkas (perz. كوه کرکس; dosl. Planina supova) može se odnositi na sljedeće planine:
 Kuh-e Karkas, planina u iranskoj pokrajini Isfahan
 Kuh-e Karkas-Ab, planina u iranskoj pokrajini Jazd
 Kuh-e Karkas (Semnan), planina u iranskoj pokrajini Semnan, dio gorja Alborz
 Kuh-e Karkas (Šahrud), planina u iranskoj pokrajini Semnan, okrug Šahrud
 Kuh-e Karkas-Hani, planina u iranskoj pokrajini Teheran
 Kuh-e Karkas-Hane, planina u afganistanskoj pokrajini Farah